Русская православная церковь
 Русская униатская церковь
 Русская православная старообрядческая церковь
 Русская древлеправославная церковь